Il singolare del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Ilie Năstase5–7, 6–2, 6–3, 6–4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1972